Tâmpa – góra w Rumunii
Miejscowości w USA:
 Tampa – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Hillsborough
 Tampa – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion